У́льрих Ве́линг (; 8 июля 1952, Галле) — немецкий двоеборец, представлявший на международном уровне ГДР, трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира.

Карьера 
Первого успеха добился в 1971 году, выиграв индивидуальное золото на юниорском чемпионате мира, который проходил в Нессельванге. Спустя год принял участие на Олимпиаде в Саппоро, где достаточно неожиданно выиграл золотую медаль. После прыжковой части состязаний Ульрих занимал четвёртое место, а в лыжной гонке показал второе время, что позволило ему опередить финна Рауно Миеттинена и своего соотечественника Карл-Хайнца Люка. Став чемпионом в 19 лет и 5 месяцев Велинг стал самым молодым олимпийским чемпионом в истории двоеборья. Этот рекорд не превзойден до сих пор (по состоянию на 2014 год).

Через два года, на чемпионате мира, который проходил в Фалуне Велинг стал чемпионом мира, обойдя соотечественника Гюнтера Декерта и поляка Штефана Хулу. На Олимпиаде в Инсбруке Ульрих выиграл прыжковую часть состязаний, после чего довёл соревнования до общей победы, став двукратным олимпийским чемпионом. Не столь удачно немец выступил на чемпионате мира 1978 года в Лахти. После прыжковой стадии он был только восьмым, но в итоге смог подняться на третью строчку, добыв бронзовую медаль.

Последним крупным стартом Велинга стала Олимпиада в Лэйк-Плэсиде, где он добыл третью золотую медаль, захватив лидерство уже после прыжковой части. Третья подряд победа в одной и той же дисциплине поставила Ульриха Велинга на одну ступень с известным шведским фигуристом Гиллисом Графстрёмом, который выигрывал турнир фигуристов на трёх Играх подряд (одни из которых были летними). Позднее результат Графстрёма и Велинга повторил немецкий саночник Георг Хакль, выигравший три подряд Олимпиады в 1990-х годах.

Помимо олимпийских успехов Велинг удачно выступал на Холменколленских играх, выиграв их трижды подряд в 1975—1977 годах. За это достижение он был награждён Холменколленской медалью.

После окончания спортивной карьеры работал в аппарате Международной лыжной федерации. 20 лет был техническим директором Кубка мира по двоеборью. Этот пост он покинул в 2012 году и в настоящее время проживает в Швейцарии.

Примечания

Ссылки 
 
 

Двоеборцы по алфавиту
Победители Хольменколлена
Двоеборцы ГДР
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 1972 года
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 1976 года
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 1980 года
Олимпийские чемпионы по лыжному двоеборью
Олимпийские чемпионы от ГДР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1972 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1976 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1980 года
Чемпионы мира по лыжному двоеборью